«За Батькiвщину!» — название ряда партизанских отрядов, действовавших в период Великой Отечественной войны на территории Западной и Северной Украины
 «За Батькiвщину!» — партизанское соединение, действовавшее в период Великой Отечественной войны в Черниговской области Украины

См. также 
 За Родину